Plusieurs courses cyclistes portent le nom de Tour de Norvège :
 deux courses féminines : 
 une course également nommée Postgiro et disputée de 1983 à 1993
 un Tour de Norvège féminin disputé depuis 2014
 deux courses masculines : 
 un Tour de Norvège disputé de 1983 à 1992
 un Tour de Norvège disputé depuis 2011